Das Zusammenleben ist die Art und Weise, in der Lebewesen miteinander existieren, sofern sie in Beziehung zueinander stehen. Es ist Gegenstand der Soziologie und anderer Sozialwissenschaften.

Gebräuchlich ist der Begriff vor allem, wenn von menschlichen Lebenszusammenhängen die Rede ist oder von solchen, an denen Menschen beteiligt sind. So lassen sich beispielsweise Formen institutionalisierten und nichtinstitutionalisierten Zusammenlebens unterscheiden. Zu den üblichsten Formen des menschlichen Zusammenlebens zählt die feste Verbindung von Sexualpartnern in Lebensgemeinschaften (Partnerschaften, Ehen).

Aber auch bei anderen Lebewesen ist ein Zusammenleben möglich, wird in der Regel aber dann anders genannt: Ektosymbiose, Symbiose, Paarbindung.

Siehe auch 
 Liebesbeziehung

Weblinks 

Form der sozialen Beziehung